Cleveland Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cleveland Mountain (Colorado)	
 Cleveland Mountain (Massachusetts)	
 Cleveland Mountain (Montana)	
 Cleveland Mountain (New Hampshire)	
 Cleveland Mountain (Washington)	
 Cleveland Mountain (West Virginia)